Bluebell Lake oder Bluebell Lakes ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Bluebell Lake (Michigan)
 Bluebell Lake (Texas)
 Bluebell Lake (Utah)

in Großbritannien:
 Bluebell Lakes, Komplex in der Nähe von Peterborough, Cambridgeshire